Chionodraco är ett släkte av fiskar. Chionodraco ingår i familjen Channichthyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Chionodraco